Stuttgart Tennis Grand Prix 2022 er en tennisturnering for kvinder, der bliver afviklet indendørs på grusbaner i Porsche-Arena i Stuttgart, Tyskland i perioden 18. - 24. april 2022. Det er den 45. udgave af Stuttgart Tennis Grand Prix siden den første turnering i 1981, og turneringen afvikles af sponsorhensyn under navnet Porsche Tennis Grand Prix.

Singletitlen blev vundet af Iga Świątek, som vandt sin fjerde turnering i træk på WTA Tour 2022, idet hun tidligere på sæsonen allerede havde vundet titlerne i Doha, Indian Wells og Miami, og som dermed nåede op på 23 vundne kampe i træk. I finalen vandt Świątek med 6-2, 6-2 over Aryna Sabelenka, som dermed tabte finalen i Stuttgart for andet år i træk. Det var Świąteks syvende WTA-titel i karrieren, og det var samtidig polakkens syvende finalesejr i træk.

I doubleturneringen sejrede Desirae Krawczyk og Demi Schuurs, som i finalen besejrede Cori Gauff og Zhang Shuai med 6-3, 6-4. Krawczyk vandt dermed sin sjette WTA-titel i karrieren i double, mens sejren var Schuurs' 15. doubletitel på WTA Tour. Det var imidlertid spillernes første titel som makkere og deres første titel i 2022.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 611.210, hvilket var en stigning på ca. ???? % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, heraf:
 22 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 21. marts 2022 (fire uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 
Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 15 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Kilder 

 Porsche Tennis Grand Prix  
 WTA - Stuttgart 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022